Językoznawstwo ludowe (), także pseudolingwistyka – ogół potocznych poglądów na temat języka i zjawiska mowy. Anglojęzyczny termin  został wprowadzony w 1964 roku przez językoznawcę Henry’ego Hoenigswalda w prezentacji A proposal for the study of folk linguistics, odpowiedniki tego pojęcia pojawiały się również na gruncie językoznawstwa rosyjskiego i niemieckiego. Językoznawstwo ludowe jest blisko związane z badaną już wcześniej etymologią ludową, w sposób laicki wyjaśniającą związki semantyczne w języku, i analogią ludową, korelującą zjawiska morfologiczne na podstawie semantyki.

Potoczne poglądy lingwistyczne są spotykane we wszystkich społecznościach językowych. W każdej społeczności panują przekonania, jakoby pewne systemy językowe były starsze, piękniejsze, bardziej ekspresywne lub bardziej logiczne od innych. Do częstych odczuć należą także spostrzeżenia na temat następującego „upadku języka” oraz rozróżnienie między poprawnymi i niepoprawnymi formami językowymi. Poglądy lingwistyki ludowej niekoniecznie odzwierciedlają obiektywną rzeczywistość, ale ze względu na swoje rozprzestrzenienie mogą ją kreować, gdyż mają moc wywierania wpływu na postawy społeczne.

Językoznawca Ray Jackendoff uważa, że kierowanie się lingwistyką ludową w edukacji jest potencjalnie szkodliwe dla uczniów, którzy posługują się nieliterackimi odmianami języka. Wartościowanie różnych bytów językowych jako „dobrych” lub „złych” może owocować konsekwencjami niepożądanymi z punktu widzenia społecznego.

Termin „językoznawstwo ludowe” odnosi się także do ideologicznych koncepcji związanych z językiem, m.in. poglądów nacjonalistycznych. Fakty naukowe ustalone w drodze badań językoznawczych często stoją w sprzeczności z utwierdzonymi odczuciami społecznymi. W Polsce do powszechnych mitów językowych należy przekonanie o wyjątkowej złożoności języka polskiego na tle innych języków.

Przykłady 
Ray Jackendoff przytacza następujące stwierdzenia jako typowe przykłady przekonań pseudolingwistycznych:

 Stwierdzenie: „Dzieci staną się zdezorientowane, jeśli będą próbowały mówić więcej niż jednym językiem”. Wielu rodziców obawia się, że dzieci mogą mieć problem z uporządkowaniem wiedzy na temat różnych języków.
 W rzeczywistości dzieci mogą z łatwością stać się wielojęzyczne, jeśli mają kontakt z różnymi językami. W większości krajów polilingwizm nie jest wyjątkiem, lecz normą. Dzieci bez problemu uczą się odróżniać języki i odpowiednio dopasowywać je do kontekstów komunikacyjnych.

 Stwierdzenie: „Językiem jest język pisany. Twór pozbawiony postaci pisanej lub słownika nie jest językiem”.
 Gdyby stwierdzenie to było prawdziwe, większości języków świata na przestrzeni dziejów nie można by było klasyfikować jako prawdziwych języków. Jeszcze 200 lat temu znakomita większość języków występowała wyłącznie w formie mówionej, a umiejętność czytania i pisania była zarezerwowana dla elit. Również współcześnie języki piśmienne należą do mniejszości, a jeszcze rzadziej dochodzi do standaryzacji językowej, powstania instytucjonalnej normy. W rozumieniu lingwistycznym językiem jest każde narzędzie komunikacji używane przez grupę ludzi, wyposażone w usystematyzowany repertuar dźwięków, wyrazów i struktur zdaniowych.

 Stwierdzenia: „Język jest w fazie degradacji, należy go chronić”, „Język osiągnął niegdyś szczyt swojego rozwoju i od tamtej pory nieustannie się pogarsza”. Puryści językowi twierdzą, że zmiany powstające w mowie (np. neologizmy leksykalne, innowacje gramatyczne, nowe warianty wymowy) są zjawiskiem szkodliwym, nie zaś zwykłym procesem naturalnym.
 W rzeczywistości zmienność jest wspólną cechą wszystkich języków żywych. Ich ewolucja nie jest zjawiskiem zarezerwowanym dla współczesności. Zmiany są typowe nie tylko dla zróżnicowanych dialektów, ale również dla literackich standardów. Nie można wyróżnić lepszej ani gorszej fazy ewolucji języka. Przekonanie, jakoby nowoczesne języki ulegały degradacji może wypływać z faktu, że wariantywność i zmienność języka staje się dziś bardziej widoczna dla typowej osoby. Ma na to wpływ duże upowszechnienie telewizji i innych mediów. Z drugiej strony globalizacja i edukacja prowadzą do coraz lepszej znajomości prestiżowych, „poprawnych” form języka.

 Stwierdzenia: „Słownik określa poprawną postać języka”, „Słownik nie powinien zawierać slangu, niepoprawnych form typu «snuck» i błędnych wariantów wymowy typu «nucular»”.
 Zawartość słownika nie jest uzależniona od dyktatów siły wyższej. Słownik stanowi formę rejestracji realnej praktyki językowej. Dobrze sporządzony słownik bierze pod uwagę konwenanse społeczne i przyjęte normy językowe, oznaczając różne formy jako dialektalne, slangowe, swobodne lub formalne. Mylne jest przekonanie, że język istnieje poza wyobrażeniem jego użytkowników.

Zobacz też 
 postawy wobec języka
 eskimoskie wyrazy na śnieg
 sofizmat etymologiczny
 hipoteza Sapira-Whorfa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Kultura języka
Pseudonauka